

Persone
 Adrián Scifo – calciatore argentino
 Giorgio Scifo – militare italiano
 Vincenzo Scifo – allenatore di calcio ed ex calciatore belga

Altro
 Scifo – tipo di vaso greco